Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn 2012/2013 – 57. edycja najwyższej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce, mająca na celu wyłonienie mistrza Polski na rok 2013, a także drużyn, które uzyskają prawo występu w europejskich pucharach w sezonie 2013/2014 oraz zespołów, które zostaną relegowane do I ligi polskiej sezonu 2013/2014. Rywalizacja toczyła się systemem kołowym wraz z fazą play-off, a nad jej przebiegiem czuwał organizator rozgrywek – Kolegium Ligi ZPRP. W zmaganiach udział wzięły drużyny 12 klubów sportowych.

Sponsorem tytularnym rozgrywek było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, stąd ich marketingowa nazwa brzmiała PGNiG Superliga Mężczyzn.

Drużyny 

Uwagi:
 Czuwaj Przemyśl awansował do Superligi po zwycięskich barażach z Nielbą Wągrowiec.

Hale

Rozgrywki

Runda zasadnicza

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Play-off

Miejsca 9-12

Tabela

Wyniki

Klasyfikacja strzelców 

Stan na 30 maja 2013 Źródło: zprp.pl

Transfery

Sędziowie 
Pary sędziowskie, które prowadziły mecze w sezonie 2012/2013:
 Joanna Brehmer (Mikołów), Agnieszka Skowronek (Ruda Śląska)
 Krzysztof Bąk, Kamil Ciesielski (Zielona Góra)
 Wojciech Bosak, Mirosław Hagdej (Sandomierz)
 Grzegorz Budziosz (Chęciny), Tomasz Olesiński (Kielce)
 Grzegorz Christ (Wrocław), Tomasz Christ (Świdnica)
 Kamil Dąbrowski, Sławomir Kołodziej (Kielce)
 Damian Demczuk, Tomasz Rosik (Lubin)
 Igor Dębski, Artur Rodacki (Kielce)
 Cezary Figarski, Dariusz Żak (Radom)
 Mariusz Kałużny, Tomasz Stankiewicz (Opole)
 Paweł Kaszubski, Piotr Wojdyr (Gdańsk)
 Andrzej Kierczak, Tomasz Wrona (Kraków)
 Michał Kopiec (Siemianowice Śląskie), Marcin Zubek (Bytom)
 Rafał Krawczyk (Łaziska Górne), Grzegorz Wojtyczka (Chorzów)
 Bartosz Leszczyński, Marcin Piechota (Płock)
 Robert Leszczyński, Marek Strzelczyk (Gdańsk)
 Grzegorz Młyński (Zwoleń), Bartłomiej Skwarek (Warszawa)
 Sebastian Pelc, Jakub Pretzlaf (Rzeszów)
 Rafał Puszkarski, Arkadiusz Sołodko (Legionowo)
 Andrzej Rajkiewicz, Jakub Tarczykowski (Szczecin)

Klasyfikacja końcowa

Baraż o utrzymanie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Superliga na stronie ZPRP
 

2012 w piłce ręcznej
2013 w piłce ręcznej
Superliga polska w piłce ręcznej mężczyzn
2012 w polskim sporcie
2013 w polskim sporcie